Курэй — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курэй, Анурадха — шри-ланкийский легкоатлет, который специализируется в марафоне.
 Курэй, Фома (1901—1988) — первый шри-ланкский кардинал, облат.